Le Fighter Command était le commandement de la Royal Air Force, regroupant les unités d'avions de chasse britanniques. Il fut formé en 1936 lorsque le Fighting Area de l' changea de nom. Il fut dissous et ses unités intégrées au  en 1968.

Unité de la Royal Air Force
Unité militaire britannique dissoute
Commandement militaire britannique
Guerre aérienne durant la Seconde Guerre mondiale
Unité ou formation militaire créée en 1936
Unité ou formation militaire dissoute en 1968